Берта Холандска (; око 1055 − 1093) била је краљица Француске, односно прва супруга краља Филипа I. Позната је по томе што ју је муж отерао с двора како би се оженио својом љубавницом Бертрадом од Монфорта, што је изазвало скандал и политичку кризу.

Биографија 
Берта је била кћерка холандског грофа Флориса I. и његове жене Гертруде. За Филипа се удала 1072. захваљујући мировном споразуму који је Филип склопио са њеним очухом, фландријским грофом Робертом I од Фландрије. Тада је постала најниже рангирана од свих племкиња удатих за француске краљеве, с обзиром да је била кћер обичног грофа и није имала ниједног краља међу својим прецима. Историчари то тумаче специфичном ситуацијом у којој није било прикладних кандидаткиња за Филипову супругу - све су биле или престаре или премладе, односно у превише блиском сродству с краљевом породицом. Првих девет година Филип и Берта нису имали деце, све док, према каснијим хагиографијама, није успешно зачела захваљујући молитвама св. Арнулфа.

С Филипом је имала:
 Констанца Француска
 Луј VI Дебели
 Хенри

Након рођења петог детета Филип се заљубио у Бертраду од Монфорта, супругу грофа Фулка ΙV од Анжуја, која је због њега 1092. напустила мужа. Филип се након тога венчао са Бертрадом, упркос томе што су и Фулк и Берта још увек били живи. Осрамоћена Берта се повукла у родну Фландрију. Двострука бигамија на француском престолу се претворила у један од највећих скандала, али Берта његов расплет и краљеву екскомуникацију није дочекала. Умрла је већ 1093. године.

Породично стабло

Извори 
 Историја Француске, том 1, Едуар Пероа, Роже Дусе, Андре Латеј

Рођени 1055.
Умрли 1093.
Француске краљице
Династија Капета